Il singolare del torneo di tennis Sylt Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Michel Kratochvil che ha battuto in finale Emilio Benfele Álvarez 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Jens Knippschild (primo turno)
 Attila Sávolt (semifinali)
 Maurice Ruah (primo turno)
 Héctor Moretti (secondo turno)

 Andreas Vinciguerra (primo turno)
 Emilio Benfele Álvarez (finale)
 Andrej Stoljarov (quarti di finale)
 Emanuel Couto (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sylt Challenger 1999